Ю́хан Фа́лькбергет (; настоящее имя и фамилия Юхан Петтер Лиллебаккен, Johan Petter Lillebakken; 30 сентября 1879, Ругельдален, Рёрус — 5 апреля 1967, там же) — норвежский писатель.

Биография 

Фалькбергет родился на ферме Фалькбергет в долине Ругельдален, в городке Рёрус. Сын шахтёра, сам работал на предприятии по добыче меди с 8 лет. В 1891 году начал писать трилогию «Христиан VI», изданную много позднее. В 1893 году изменил свою фамилию с Лиллебаккен на Фалькбергет — по названию фермы, где он жил (обычная практика в то время). Его первая работа была издана в 1902 году.

В 1906 году он уволился с шахты и стал редактором газеты «Nybrott» в Олесунне. В 1908 году переехал во Фредрикстад, где работал редактором «Smaalenes Socialdemokrat», после переехал в Киркенес. С 1909 по 1922 год жил и работал преимущественно в Кристиании (ныне Осло).

В 1922 году вернулся в Рёрус и поселился на ферме Ratvolden, в 1 км от фермы Фалькбергет. Сейчас там находится музей. В 1931—1933 годах представлял Норвежскую рабочую партию в Стортинге от фюльке Сёр-Трённелаг.

В 1940 году переехал в Швецию, спасаясь от фашистов (во время Второй мировой войны Швеция сохраняла нейтралитет).

Творчество 

Работы Фалькбергета посвящены жизни рабочих, сельской культуре, горному делу, реалистично описывают трудную жизнь горнорабочих, их быт. Его первый знаменитый исторический роман «Четвёртая ночная стража» (Den fjerde nattevakt, 1923) посвящён событиям первой половины XIX века, происходившим вокруг рудников в Рёрусе. Следующий роман-трилогия «Христиан VI» (Christianus Sextus, 1927—1935) о событиях на одноимённой шахте в 1720-х годах. Действие романа происходит в период после окончания Северной войны (историческая параллель со временем после окончания Первой мировой войны, когда был написан роман).

Повести «Бьярне» (Bjarne, 1903), «Хаук Углеватн» (Hauk Uglevatn, 1906), «Чёрные горы» (Svarte Fjelde, 1907), «Жертва огня» (Brændoffer, 1917), в том числе на исторические темы «Эли, дочь Сиурда» (Eli Sjursdotter, 1913), «Охотник на медведя» (1919); тетралогия «Хлеб ночей» (Nattens Brød, 1940—1959); сборник рассказов «Минеры» (Mineskud, 1908).

Библиография 

1902 Når livskvelden kjem - Forteljing
1903 Bjarne - Et billede fra en fjellbygd
1905 Vaarsus - Fortælling
1905 Moseflyer - Skitser og sagn fra Dovrefjeld
1906 Hauk Uglevatn - Fortælling fra Dovrefjeld
1907 Svarte Fjelde - Fortælling
1908 Mineskud
1908 Ved den evige sne - Fortælling I
1909 Fakkelbrand
1909 Urtidsnat
1910 Vargfjeldet - Smaa fortællinger
1910 Nord i haugene - Eventyr
1911 Fimbulvinter
1912 En finnejentes kjærlighetshistorie
1912 Jutul-historier - Fortalt av 'n Soplim-Tosten sjøl
1913 Eli Sjursdotter
1913 Eventyr. Nord i Haugene og Jutulhistorier
1914 Simen Mustrøen. Karikaturkomedie
1914 Av Jarleæt
1915 Lisbet paa Jarnfjeld
1916 Eventyrfjeld. Historier for barn
1916 Helleristninger. Historier fra fjeldet og jagten
1917 Brændoffer
1918 Rott jer sammen
1918 Sol. En historie fra 1600 tallet
1919 Barkebrødstider - Nye fortællinger
1919 Vidden - Fortællinger
1919 Bjørneskytteren
1920 Bør Børson - Olderdalens største sønn
1920 Byd lykken haanden eller da Johannes Mo løste rebusen
1920 Bør Børson jr.
1921 Naglerne. Eller jernet fra Norden og andre fortellinger
1923 Den fjerde nattevakt
1924 I Nordenvindens land
1925 Vers fra Rugelsjøen
1926 Anders Reitan. Liv og virke 1826-1926
1927 Den nye Bør Børson jr.
1927 Christianus Sextus. De første geseller (CHRISTIANUS SEXTUS)
1928 Det høie fjeld
1928 Solfrid i Bjørnstu og de syv svende
1929 I forbifarten
1931 Christianus Sextus. I hammerens tegn (CHRISTIANUS SEXTUS)
1933 Der stenene taler
1935 Christianus Sextus. Tårnvekteren(CHRISTIANUS SEXTUS)
1936 I vakttårnet
1940 Nattens Brød. An-Magritt
1944 Runer på fjellveggen. Sagn og fortellinger
1946 Nattens Brød. Plogjernet
1948 I lyset fra min bergmannslampe
1952 Nattens Brød. Johannes
1959 Nattens Brød. Kjærlighets veier
1963 Jeg så dem --
1964 Vers fra Rugelsjøen og andre dikt

Примечания

Источники 
 «Фалькбергет Юхан». БСЭ, 3-е издание.
 Статья в Литературной энциклопедии
 «Falkberget, Johan Petter». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite (2007).

Писатели Норвегии